025